ha sido el nombre de dos destructores japoneses:

 El Akigumo, de la Clase Kagerō.
 El Akigumo (DD-120), de la Clase Yamagumo.